Андерсон:

Прізвище 

Див. Андерсон

Округ 

 Андерсон — кілька округів в США

Населені пункти

Андерсон — містечко в окрузі Айрон, штат Вісконсин 
 Андерсон — містечко в окрузі Бернетт, штат Вісконсин 
 Андерсон — місто в окрузі Лодердейл, штат Алабама
 Андерсон — місто, штат Аляска
 Андерсон — місто, штат Каліфорнія
 Андерсон — місто, штат Індіана
 Андерсон — місто, штат Міссурі
 Андерсон — місто, штат Південна Кароліна
 Андерсон — місто, штат Техас
 Андерсон — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Андерсон — місто в окрузі Айрон, штат Вісконсин
 Андерсон — переписна місцевість, штат Айова
 Андерсон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Андерсон — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Андерсон — неінкорпорована територія в штаті Вісконсин

Інше 
 Андерсон — гірська вершина у горах Елсворт в Антарктиці
 Андерсон — кратер на Місяці, названий на честь американського фізика та астронома Джона Аугуста Андерсона
 Андерсон — український рок-гурт.